Trolza-5275.0x (nazwa handlowa: Optima) – seria rosyjskich trolejbusów miejskich, wytwarzanych w latach 2003–2019 w zakładach Trolza. Protoplastą serii był trolejbus typu Trolza-5275.00, produkowany w latach 2002–2005.

Produkowane odmiany 

 Trolza-5275.03 – częściowo niskopodłogowy trolejbus z obniżoną podłogą w pierwszych i drugich drzwiach oraz z rozkładaną rampą umożliwiającą wjazd na wózkach inwalidzkich do wnętrza. Wewnątrz umieszczono 24 miejsca siedzące, na życzenie przewoźnika możliwy był montaż dodatkowego miejsca dla konduktora. Napęd trolejbusu stanowi jeden silnik prądu stałego zasilany napięciem 550 V DC. W zależności od wymagań możliwy był montaż w trolejbusie rozruchu oporowego lub tranzystorowego.
 Trolza-5275.05 – wysokopodłogowy trolejbus z obniżoną podłogą w pierwszych i drugich drzwiach. Od Trolzy-5275.03 odróżnia się przeniesieniem większości wyposażenia elektrycznego na dach. Wewnątrz umieszczono 24 miejsca siedzące. Ramę nadwozia wykonano ze spawanych profili stalowych. Przód oraz tył trolejbusu wyprodukowano z włókna szklanego, a boki wykończono poszyciem z ocynkowanej blachy stalowej. Przedział pasażerski oświetlono lampami fluorescencyjnymi. Trolejbus wyposażony był w rozruch oporowy.
 Trolza-5275.06 – odmiana Trolzy-5275.05.
 Trolza-5275.07 – odmiana Trolzy-5275.06. W październiku 2012 r. zbudowano jeden elektrobus z dynamicznym ładowaniem, wyposażony w akumulatory litowo-jonowe pozwalające na przejechanie 30 km bez zasilania z sieci trakcyjnej. Trolejbusy posiadały rozruch oporowy.

Dostawy

Przypisy 

Trolejbusy ZiU/Trolza